Al centro dell'uragano (Storm Center) – film del 1956 diretto da Daniel Taradash
Al centro dell'uragano (Heart of the Storm) – film TV del 2004 diretto da Charles Wilkinson